The Beautiful Cheat – film del 1926 diretto da Edward Sloman
Che donna! (What a Woman! o The Beautiful Cheat) – film del 1943 diretto da Irving Cummings
The Beautiful Cheat – film del 1945 diretto da Charles Barton